Gazi eller Gázi kan syfta på:

 Ghazi – en medeltida, främst turkisk, titel på en furste som utmärkt sig som militär ledare
 Gazi (varumärke) –  ett varumärke för mejeriprodukter ägt av Garmo AG

Geografi

Grekland 

 Gázi, kommunhuvudort, Kreta, Nomós Irakleíou,

Kenya 

 Gazi (ort), Kwale, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar